Paulina Teresa Luiza Wirtemberska (ur. 4 września 1800 Ryga, zm. 10 marca 1873 Stuttgart) – królowa Wirtembergii.

Córka księcia Ludwika Wirtemberskiego i księżniczki Henrietty z Nassau-Weilburg. Jej ojciec był bratem króla Fryderyka I oraz carycy Marii Fiodorownej. Był krótko namiestnikiem Rygi, tam też urodziła się Paulina jako trzecia córka pary książęcej. Zgodnie z życzeniem króla cała rodzina w 1807 r. musiała wrócić do Wirtembergii. 
Tam 15 kwietnia 1820 roku Paulina wyszła za swojego kuzyna Wilhelma I. Paulina żyła w cieniu drugiej żony Wilhelma Katarzyny Pawłowny, która zmarła w 1819 roku. 

Para miała 3 dzieci:
 Katarzynę (1821-1898), matkę króla Wilhelma II, 
 Karola (1823-1891), króla Wirtembergii,
 Augustę (1826-1898).

Małżeństwo nie było szczęśliwe, król miał wiele kochanek. Paulina większość czasu spędzała w Szwajcarii. Była uwielbiana przez mieszkańców Wirtembergii za swoją działalność społeczną.

Wirtembergowie
Królowe Wirtembergii
Urodzeni w 1800
Zmarli w 1873
Ludzie urodzeni w Rydze